Список включает крупнейшие мегалитические памятники Европы.

Азербайджан 
 Апшеронская каменная колея

Армения 
 Зорац-Карер

Великобритания

Англия

Джерси 
 Джерсийские дольмены
 Ла-Хуг-Би

Северная Ирландия 
 Aughlish
 Ballynoe Stone Circle
 Beaghmore
 Корик
 Драмскинни
 Legananny

Уэльс 
 Барклодиад-и-Гаурес
 Брин-Келли-Ди
 Carreg Coetan Arthur
 Pentre Ifan
 St Lythans
 Тинкинсвуд

Шотландия 
 Анстен
 Барнхауз
 Дворфи-Стейн
 Carlin stone
 Clach an Truiseil
 Драйбридж
 Dupplin Cross
 Easter Aquhorthies
 Калланиш
 Круг Бродгара
 Мегалиты Стеннеса
 Мидхау
 Нэп-оф-Хауар
 Пиктские камни
 Скара-Брэй
 Sheldon Stone Circle
 Steinacleit
 Strichen Stone Circle

Германия 
 Альтендорф
 Голленштайн
 Кальденский дольмен
 Лора
 Цюшенская гробница
 Шпелленштайн

Греция 
 Гробница Атрея

Ирландия 
 Ардгрум
 Brownshill Dolmen
 Бру-на-Бойн
 Глантан-Ист
 Дромбег
 Каменное кольцо Ураг
 Камень Туруа
 Knocknakilla
 Карроукил
 Карроумор
 Лох-Крю
 Михамби
 Пулнаброн
 Риск (дольмен)

Испания 
 Веррако
 Куэва-де-Менга
 Навета
 Талайот
 Таула

Италия

Сардиния 
 Гробница гигантов
 Домус-де-Джанас
 Нураги
 Сардинский зиккурат

Мальта 
 Мегалитические храмы Мальты
 Джгантия
 Хаджар-Ким
 Мнайдра
 Та' Хаджрат
 Скорба
 Таршиен
 Мисрах Гар Ил-Кбир
 Хал-Сафлиени

Португалия 
 Алмендриш
 Анта-де-Пендилье
 Анта-Гранде-ду-Замбужейру

Россия 
 Гром-камень
 Дольмены Западного Кавказа
 Майкопско-новосвободненские гробницы. См. Майкопская культура
 Мегалиты острова Вера
 Мегалитический комплекс в селе Кривандино Шатурского района Московской области
 Мостищенский лабиринт
 Оленный камень

Абхазия 
 Ацангуара
 Дольмены Западного Кавказа

Скандинавия 
 Stone circles
 Каменная ладья
 Клеккенде-Хёй
 Picture Stones

Украина 
 Межевые камни
 Каменная могила
 Мергелева гряда

Франция 
 Барнене
 Бугон
 Гаврини
 Гальярде
 Карнакские камни
 Керзерхо
 Ла-Рош-о-Фе
 Табль-де-Маршан
 Филитоса

Мася Соколов черный

См. также 
 Вишапы
 Дольмены
 Каирны
 Коридорные гробницы
 Кромлехи
 Лабиринты севера
 Мегалиты
 Менгиры
 Нураги
 Ортостаты
 Сейды
 Сеси
 Таула
 Торре
 Хенджи

Примечания

Ссылки 

Мегалиты